Derde Ringweg (Moskou), een ringweg van Moskou
 Derde Ringweg (Peking), een ringweg van Peking